UCW steht für

 Union of Communication Workers, britische Postgewerkschaft
 University Canada West, Privatuniversität in Vancouver, Kanada

Abkürzung